marmurki – zabawki dla dzieci
 marmurka (ptak)